Пасивний заробіток. Як перетворити ідею на гроші за 27 днів ()  – книга американського письменника, лектора, блогера, мандрівника, засновника спільноти творчих людей «World Domination Summit» та школи Side Hustle, Кріса Ґільбо. Вперше опублікована 19 вересня 2017 року видавництвом    «Currency». Українською мовою перекладена та опублікована у 2019 році видавництвом «Наш Формат» (перекладач - Олександра Асташова).

Огляд книги 
Сьогодні далеко не кожен може відмовитись від основної роботи заради власної справи. Нікому не хочеться ризикувати стабільним заробітком заради якихось власних амбіцій. Автор книги «Пасивний заробіток» впевнений – втілювати власні ідеї в життя не так і складно, варто лише почати. І не важливо, яка у тебе робота, освіта чи фінансове становище, головне - бажання! Автор бестселера «New York Times» - «The 100 STARTUP» - пропонує читачу ознайомитися із планом на місяць, який дасть змогу (крок за кроком) структурувати справи, відповідно почати реалізовувати нові ідеї, отримуючи з цього додатковий прибуток. Все це всього за 27 днів.

Основний зміст 
Кріс Ґільбо ділиться дієвими рекомендаціями, показує як вибрати, запустити, покращити та заробити гроші, витрачаючи на це менше місяця. З видання можна дізнатись:

-  як впливає мозковий штурм, запозичення та крадіжка чужих думок на створення власного арсеналу ідей для великих справ;

-  як застосовувати логіку «Tinder for Side Hustle», щоб обирати кращу ідею;

-  як вибудувати ефективну систему додаткового доходу, та з часом перетворити її у реальний спосіб заробітку;

-  як поліпшити результат від власної справи - почати заробляти ще більше, і т.д.

Ґільбо вважає, що додатковий підробіток - це не просто ще одне джерело доходу, це також страховка вашої постійної роботи. Він переконаний: коли людині починають надходити кошти з різних джерел, то це дає більшу впевненість для прийняття ризикованих рішень, відповідно, більше можливостей стати ще успішнішим.

З книгою Кріса Ґільбо кожен бажаючий зможе заробити більше грошей, не відмовляючись від щоденної основної роботи.

Відгуки 
«Якщо ви хочете потрапити на шлях фінансової свободи... «Пасивний заробіток» може допомогти вам зробити перші критичні кроки», - Джессіка Херрін, генеральний директор та засновник «Stella and Dot»

«Кріс Ґільбо створив покрокову методологію побудови та запуску додаткових проектів, за допомогою яких можна заробити серйозні грошові кошти. За роки мого інвестування в Shark Tank, я на власні очі бачив, як звичайний підробіток може перетворитися на великий прибуток», - Джон Даймонд, зірка ABC’s Emmy Award

«Книга «Пасивний заробіток» наповнена практичними порадами та стратегіями, проілюстрованими переконливими реальними історіями, які надихають читачів вже зараз розпочати власні додаткові проекти», - Гретхен Рубін, автор бестселерів «The Four Tendencies» і «The Happiness Project»

Переклад українською 
 Кріс Ґільбо. Пасивний заробіток. Як перетворити ідею на гроші за 27 днів / пер. Олександра Асташова. — К.: Наш Формат, 2019. — ISBN 978-617-7682-42-3.

Примітки 

Книги 2019
Книги, перекладені українською мовою
Книги видавництва «Наш Формат»
Книги США
Англомовні книги